La Poupée ridicule est la quarante-troisième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Maurice Rosy. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au . C'est l'un des rares albums signés Will-Rosy dans lesquels M. Choc n'intervient pas.

Résumé  
En emménageant avec Tondu dans leur nouvelle maison, Tif envoie par mégarde un ballon dans la villa voisine, inoccupée. Inoccupée? Non, Boris et Igor, deux espions, s'y affairent à emballer leur matériel, lequel comprend une poupée "ridicule". Ils décident d'enlever Tif pour l'empêcher de parler. Lui et Tondu, qui a mené une folle poursuite, se retrouvent à bord d'un cargo avec les affaires des espions, tandis que ces derniers sont forcés de rester à terre.

En mer, Tif et Tondu sont arrêtés par l'équipage qui les prend bientôt pour d'autres espions. Parvenant à s'échapper, ils sont repris par Son Excellence, dirigeant de la dictature de Taura-Atarétéla, qui cherche sur eux des plans secrets ; Boris s'étant libéré, arrive et révèle à ses chefs que ces plans sont cachés dans les yeux de la poupée. Tif et Tondu, qui se sont évadés et ont entendu leur conversation, s'emparent de la poupée et s'enfuient cette fois vers Taurala-Atarété, le pays voisin et ennemi. De là, ils sont rapatriés et peuvent enfin remettre la poupée à leur gouvernement… dont les experts ne savent plus quoi faire de tous les microfilms qu'on leur rapporte dans des objets loufoques.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Igor et Boris
 Le capitaine Raffio, du cargo Aristophane, et son équipage
 "Son Excellence", le chef de Boris
 Plusieurs militaires et un espion infiltré à Taurala-Atarété

Clin d'œil
Lorsque Tif et Tondu s'évadent pour la seconde fois, aux cases 9 et 10 de la planche 27, Tif explique à Tondu qu'il « va voir comme c'est utile de suivre toutes les évasions de Bobo ».

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 
 

Album de bande dessinée sorti en 1968
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1965
Histoire publiée pour la première fois en 1966